Plaats in Indonesië
 Tanjung Mulia (Bendahara), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Tanjung Mulia (Pasar Manna), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Mulia (Hinai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Mulia (Kampung Rakyat), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Mulia (Medan Deli), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Mulia (Pagar Merbau), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Mulia (Sitellu Tali Urang Jehe), een plaats in het bestuurlijke gebied Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Mulia (Tanjung Morawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Mulia (Tanjung Tiram), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra